Feeding Frenzy — компьютерная игра, выпущенная в 2004 году компанией-разработчиком Sprout Games. Цель игры — начав её с маленькой рыбкой, на каждом уровне поедать других обитателей моря, расти и на последнем уровне сразиться с Акульим Царём. В 2006 году компания PopCap Games выпустила игру-продолжение «Feeding Frenzy 2:Shipwreck Showdown».

Происхождение названия 
«Feeding frenzy» (примерный перевод термина: Пищевое бешенство) — термин экологии, обозначающий состояние хищных животных при переизбытке пищи. Характеризуется излишним и очень быстрым поеданием пищи хищником, в этом состоянии хищник может нападать на все движущееся. Такое состояние может наблюдаться, в частности, у акул или пираний, которые в этом состоянии нападают на животных, которых в норме не употребляют в пищу. Именно в отношении данных животных термин Feeding frenzy употребляется чаще всего.

Примечания

Ссылки 
 
 

Игры для Windows
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox
Игры для Xbox 360
Компьютерные игры, разработанные PopCap
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Игры для macOS
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры 2004 года